''Les Bleus es una palabra usada en el contexto del francés y específicamente se puede referir a:
 Selección de fútbol de Francia.
 Selección de rugby de Francia.
 Les Bleus (programa de televisión), en el canal francés M6.